Střížov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Střížov, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Střížov, Ortsteil von Brtnice, Okres Jihlava
 Střížov, Ortsteil von Cheb, Okres Cheb
 Střížov, Ortsteil von Chotěboř, Okres Havlíčkův Brod
 Střížov, Ortsteil von Drahanovice, Okres Olomouc
 Střížov, Ortsteil von Vladislav, Okres Třebíč
 Střížov, Ortslage von Přeštice, Okres Plzeň-jih